Торе́-ла-Роше́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 75 км на захід від Орлеана, 35 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 411 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 918,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Торе-ла-Рошетт на сайті французького Національного інституту географії
 Торе-ла-Рошетт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торе-ла-Рошетт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торе-ла-Рошетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торе-ла-Рошетт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер